Robert Kerr kan syfta på:

 Robert Kerr (auktor) (1755–1813), skotsk översättare och zoolog.
 Bobby Kerr (Robert „Bobby“ Kerr) (1882–1963), kanadensisk friidrottare.
 Robert S. Kerr (1896–1963), amerikansk politiker.